Vieux-Bourg – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor.
 Vieux-Bourg – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.